Marcellini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Marcellini (1643–1713), italienischer Bildhauer, Architekt und Schriftsteller
 Paolo Marcellini (* 1947), italienischer Mathematiker
 Romolo Marcellini (1910–1999), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Siro Marcellini (* 1921), italienischer Regisseur